Metalepsis, een stijlfiguur
Metalepsis, een geslacht van vlinders